Sigetska mikroregija (mađ. Szigetvári kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njemu se nalazi 46 naselja, u kojima ukupno živi 27.062 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 668,91 km2, a gustoća naseljenosti je 40,46 ljudi na km2.

Sjedište mikroregije je gradić Siget.

Graniči sa selurinačkom mikroregijom na istoku, šaškom na sjeveroistoku, pečuškom na istoku, šeljinskom na jugu i sa Šomođskom županijom na zapadu.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Nekad su samostalnim selima bila i sela Điriva i Korpád.

Bilješke 

Mikroregije u Baranjskoj županiji